Les élections municipales de 2020 dans le Nord étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en France.

Les informations suivantes concernent les seules communes de plus de  situées dans le département du Nord.

Maires sortants et maires élus 
Hormis à Aniche et Bailleul, la gauche ne parvient pas à récupérer les nombreuses villes perdues lors du scrutin précédent à Fourmies, Lallaing, Bruay-sur-l'Escaut, Condé-sur-l'Escaut, Halluin, Hazebrouck, Le Quesnoy, Loos, Lys-lez-Lannoy, Maubeuge, Merville, Nieppe, Quiévrechain, Roubaix, Sainghin-en-Weppes, Sin-le-Noble, Tourcoing, Wavrin et Wormhout. Si La France insoumise récupère Faches-Thumesnil, le PC poursuit son érosion avec les pertes de Marly et Seclin. Ce sont principalement les candidats centristes qui rafflent la mise en remportant de nombreuses villes, notamment contre la droite, à Halluin, Lambersart, Le Cateau-Cambrésis et Pérenchies.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Aniche 
 Maire sortant : Marc Hemez (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Annœullin 
 Maire sortant : Philippe Parsy (PS)
33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Anzin 
 Maire sortant : Pierre-Michel Bernard (PS-DVG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Armentières 
 Maire sortant : Bernard Haesebroeck (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Auby 
 Maire sortant : Freddy Kaczmarek (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Aulnoy-lez-Valenciennes 
 Maire sortant : Laurent Depagne (DVG-SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Aulnoye-Aymeries 
 Maire sortant : Bernard Baudoux (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bailleul 
 Maire sortant : Marc Deneuche (DVD-SE)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bauvin 
 Maire sortant : Louis-Pascal Lebargy (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Beuvrages 
 Maire sortant : Marie-Suzanne Copin (DVG-SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bondues 
 Maire sortant : Patrick Delebarre (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Bourbourg 
 Maire sortant : Francis Bassemon (MR-DIV)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bruay-sur-l'Escaut 
 Maire sortante : Sylvia Duhamel (DVD-DIV)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cambrai 
 Maire sortant : François-Xavier Villain (UDI-DVD)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 29 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cappelle-la-Grande 
 Maire sortant : Léon Devloies  (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Caudry 
 Maire sortant : Frédéric Bricout (DVD-SE)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Comines 
 Maire sortant : Alain Detournay (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Condé-sur-l'Escaut 
 Maire sortant : Grégory Lelong (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Coudekerque-Branche 
 Maire sortant : David Bailleul (MRC-DVG)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Croix 
 Maire sortant : Régis Cauche (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cuincy 
 Maire sortant : Claude Hégo (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dechy 
 Maire sortant : Jean-Michel Szatny (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Denain 
 Maire sortante : Anne-Lise Dufour-Tonini (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Douai 
 Maire sortant : Frédéric Chéreau (PS)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 19 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Douchy-les-Mines 
 Maire sortant : Michel Véniat (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dunkerque 
 Maire sortant : Patrice Vergriete (DVG-SE)
 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 28 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Erquinghem-Lys 
 Maire sortant : Alain Bézirard (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Escaudain 
 Maire sortant : Bruno Saligot (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Estaires 
 Maire sortant : Bruno Ficheux (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Faches-Thumesnil 
 Maire sortant : Nicolas Mazurier (UDI-DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Feignies 
 Maire sortant : Patrick Leduc (PCF-DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Fenain 
 Maire sortante : Arlette Dupilet (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ferrière-la-Grande 
 Maire sortant : Philippe Dronsart (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Flers-en-Escrebieux 
 Maire sortant : Jean-Jacques Peyraud (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Flines-lez-Raches 
 Maire sortante : Annie Goupil-Deregnaucourt (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Fourmies 
 Maire sortant : Mickaël Hiraux (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 19 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Fresnes-sur-Escaut 
 Maire sortante : Valérie Fornies (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Grand-Fort-Philippe 
 Maire sortant : Sony Clinquart (DVG-SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Grande-Synthe 
 Maire sortant : Martial Beyaert (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gravelines 
 Maire sortant : Bertrand Ringot (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Halluin 
 Maire sortant : Gustave Dassonville (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Haubourdin 
 Maire sortant : Pierre Béharelle (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Hautmont 
 Maire sortant : Joël Wilmotte  (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Hazebrouck 
 Maire sortant : Bernard Debaecker (DVD-SE)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Hem 
 Maire sortant : Pascal Nys (DVD-LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Houplines 
 Maire sortant : Jean-François Legrand (SE-DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Jeumont 
 Maire sortant : Benjamin Saint-Huile (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Bassée 
 Maire sortant : Philippe Waymel (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

La Chapelle-d'Armentières 
 Maire sortant : Bernard Coisne (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

La Gorgue 
 Maire sortant : Philippe Mahieu (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Madeleine 
 Maire sortant : Sébastien Leprêtre (DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lallaing 
 Maire sortant : Jean-Paul Fontaine (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lambersart 
 Maire sortante : Christiane Krieger (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lambres-lez-Douai 
 Maire sortant : Martial Vandewoestyne (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Cateau-Cambrésis 
 Maire sortant : Serge Siméon (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Leers 
 Maire sortant : Jean-Philippe Andriès (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Lille 
 Maire sortant : Martine Aubry (PS)
 61 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 33 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Linselles 
 Maire sortant : Yves Lefebvre (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Loon-Plage 
 Maire sortant : Éric Rommel (PRG-SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Loos 
 Maire sortante : Anne Voituriez (SE-DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Louvroil 
 Maire sortant : Giuseppe Ascone (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lys-lez-Lannoy 
 Maire sortant : Gaëtan Jeanne (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Marcq-en-Barœul 
 Maire sortant : Bernard Gérard (LR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marly 
 Maire sortant : Jérôme Leman (PS-PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marquette-lez-Lille 
 Maire sortant : Jean Delebarre (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Maubeuge 
 Maire sortant : Arnaud Decagny (UDI)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Merville 
 Maire sortant : Joël Duyck (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mons-en-Barœul 
 Maire sortant : Rudy Elegeest (DVG)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mouvaux 
 Maire sortant : Éric Durand (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Neuville-en-Ferrain 
 Maire sortante : Marie Tonnerre (LR-DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Nieppe 
 Maire sortant : Roger Lemaire (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Onnaing 
 Maire sortant : Xavier Jouanin (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Orchies 
 Maire sortant : Ludovic Rohart (PS-DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ostricourt 
 Maire sortant : Bruno Rusinek (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pecquencourt 
 Maire sortant : Joël Pierrache (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pérenchies 
 Maire sortante : Danièle Lekien (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Quesnoy-sur-Deûle 
 Maire sortante : Rose-Marie Hallynck (DVG-SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Quiévrechain 
 Maire sortant : Pierre Griner (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Raismes 
 Maire sortant : Aymeric Robin (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ronchin 
 Maire sortant : Patrick Geenens (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Roncq 
 Maire sortant : Rodrigue Desmet (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2016 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Roost-Warendin 
 Maire sortant : Lionel Courdavault (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Roubaix 
 Maire sortant : Guillaume Delbar (DVD)
 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sainghin-en-Weppes 
 Maire sortant : Matthieu Corbillon (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Amand-les-Eaux 
 Maire sortant : Alain Bocquet (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-André-lez-Lille 
 Maire sortante : Élisabeth Masse (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Saulve 
 Maire sortante : Cécile Gallez (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Santes 
 Maire sortant : Philippe Barret (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Seclin 
 Maire sortant : Bernard Debreu (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Sin-le-Noble 
 Maire sortant : Christophe Dumont (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Somain 
 Maire sortant : Julien Quennesson (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Templeuve-en-Pévèle 
 Maire sortant : Luc Monnet (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Téteghem-Coudekerque-Village 
 Maire sortant : Franck Dhersin (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tourcoing 
 Maire sortant : Jean-Marie Vuylsteker (DVD)
 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Trith-Saint-Léger 
 Maire sortant : Norbert Jessus (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Valenciennes 
 Maire sortant : Laurent Degallaix (MR)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vieux-Condé 
 Maire sortant : Guy Bustin (DVG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villeneuve-d'Ascq 
 Maire sortant : Gérard Caudron (DVG)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Wallers 
 Maire sortant : Salvatore Castiglione (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Wambrechies 
 Maire sortant : Daniel Janssens (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Wasquehal 
 Maire sortante : Stéphanie Ducret (DVD (ex-UDI))
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Wattignies 
 Maire sortant : Alain Pluss (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Wattrelos 
 Maire sortant : Dominique Baert (DVG)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Wavrin 
 Maire sortant : Alain Blondeau (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Waziers 
 Maire sortant : Jacques Michon (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Wervicq-Sud 
 Maire sortant : Jean-Gabriel Jacob (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Wormhout 
 Maire sortant : Frédéric Devos (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Communes associées

Communes associées à la ville de Dunkerque

Saint-Pol-sur-Mer 
 Maire sortant : Jean-Pierre Clicq (MRC)
 30 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )

Communes associées à la ville de Lille

Hellemmes 
 Maire sortant : Franck Gherbi (PS)
 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )

Lomme 
 Maire sortant :  Roger Vicot  (PS)
 35  sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )

Intercommunalités

Métropole européenne de Lille

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Liste des communes du Nord
 Élections municipales en France
 Élections municipales de 2014 dans le Nord

Nord
Municipales 2020